Ez a szócikk tartalmazza a 2022-es Australian Open vegyes páros mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő a Barbora Krejčíková–Rajeev Ram cseh-amerikai páros volt, de ebben az évben a háromszoros címvédő Barbora Krejčíková nem indult el ebben a versenyszámban. Rajeev Ram párja Szánija Mirza volt, akivel a negyeddöntőig jutottak.

A győzelmet a francia Kristina Mladenovic és a horvát Ivan Dodig szerezte meg, miután a döntőben 6–3, 6–4 arányban legyőzték az ausztrál Jaimee Fourlis–Jason Kubler kettőst. Ezzel Mladenovic összességében a nyolcadik, vegyes párosban a harmadik, míg Ivan Dodig összességében a hatodik, vegyes párosban a negyedik Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

Vegyes